Сера́дзьке воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
 Серадзьке  воєводство (1339—1793) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
 Серадзьке  воєводство (1975—1998) — адміністративна одиниця Республіки Польща.

Адміністративний поділ Польщі
Сєрадз